Pidżamersi (, od 2015) – francuski serial animowany stworzony na podstawie książki Les Pyjamasques autorstwa francuskiego pisarza Romualda Racioppo. Serial ten miał swoją premierę w Ameryce 18 września 2015 roku na antenie Disney Junior. W Polsce serial zadebiutował 26 marca 2016 roku na antenie Disney Junior jako zapowiedź, natomiast regularna emisja ruszyła 16 maja 2016 roku. Od 9 marca 2020 roku emisja jest na Pulsie 2.

30 grudnia 2019 roku firma Entertainment One została przejęta przez Hasbro za 3,8 mld dolarów, w wyniku czego serial stał się pierwszym serialem anteny Disney Junior pod prawem własności Hasbro.. 18 czerwca 2021 potwierdzono 6 sezon serialu, w wyniku czego serial stał się pierwszym serialem Disney Junior, który został odnowiony na 6 sezon. Premiera odbędzie się w 2023 roku.

Opis fabuły 
Bohaterami kreskówki jest troje dzieci, które w dzień są jak normalne dzieci, a nocą aktywują swoje bransoletki, które są połączone z ich piżamami, i przeobrażają się w Pidżamersów, po czym rozwiązują zagadki, walczą z przestępcami i przeżywają niesamowite przygody. Głównym przeciwnikiem jest chłopiec o imieniu Romeo oraz jego robot.

Obsada

Oryginalny dubbing 
 Addison Holley – Amaya/Sowella
 Jacob Ewaniuk – Connor/Kotboy
 Kyle Harrison Breitkopf – Greg/Gekson
 Alex Thorne – Romeo
 Brianna Daguanno Saiko – Luna
 Trek Buccino – Nocny Ninja
 Tristan Samuel – Cameron

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015